Iscá foi uma filha de Harã e irmã de Milca.

O nome Iscá é mencionado apenas uma vez em todo o Antigo Testamento, encontrado em Gênesis 11:29.

Árvore genealógica 

Mulheres no Antigo Testamento
Personagens do Tanakh
Personagens da Torá
Personagens do Livro de Gênesis